Michałkowo ist ein polnischer Ortsname:
 Michałkowo (Barciany) im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren (Langmichels, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)
 Michałkowo (Dobrzyń nad Wisłą) im Powiat Lipnowski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Michałkowo (Tłuchowo) im Powiat Lipnowski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern